Rockfall (dt.: Steinschlag) steht für

Geoobjekte in Antarktika:
 Rockfall Cliff,  Felsenkliff im Ellsworthland
 Rockfall Valley, Tal der James-Ross-Insel